Stoneham kan syfta på:

 Stoneham Drilling – olje- och gasborrarföretag i Calgary, Alberta, Kanada

Geografi

Kanada
 Stoneham-et-Tewkesbury (kommun i Kanada) – en kommun i provinsen Québec
 Stoneham-et-Tewkesbury – en by i kommunen
Stoneham Mountain Resort – vintersportort

USA
 Stoneham, Maine – kommun i Oxford County